Gründer steht für:
 Gründer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Existenzgründer, siehe Existenzgründung
 Unternehmensgründer, siehe Unternehmensgründung
 Der Gründer, eine Filmsatire aus dem Jahr 2012
 Gründung
 Gründersyndrom

Siehe auch:
 Grunder